Itinga — município do estado brasileiro de Minas Gerais
 Itinga (Lauro de Freitas) — bairro de Lauro de Freitas, município do estado brasileiro da Bahia
 Itinga (Salvador) — bairro de Salvador, município do estado brasileiro da Bahia
 Itinga do Maranhão — município do estado brasileiro de Maranhão
 Rio Itinga — curso d'água brasileiro que desemboca no município de Praia Grande, São Paulo
 Rio Itinga (São Paulo) — curso d'água brasileiro afluente do rio Jequitinhonha

Desambiguações de topônimos